Kalisch steht für:
 die deutsche Schreibweise des Namens einer Stadt in der Woiwodschaft Großpolen, siehe Kalisz
 einen polnischen Ort in der Woiwodschaft Pommern (Kalisch, Kreis Berent/Westpreußen), siehe Kalisz (Dziemiany) 
 den deutschen Namen einer historischen polnischen Verwaltungseinheit, siehe Woiwodschaft Kalisz
 einen von 1939 bis 1945 bestehenden Landkreis, siehe Landkreis Kalisch 
 das Statut von Kalisch

Kalisch ist der Familienname folgender Personen:

 Bernd Kalisch, deutscher Ruderer
 Claudia Kalisch (* 1972), deutsche Politikerin (Bündnis 90/Die Grünen), Oberbürgermeisterin von Lüneburg
 David Kalisch (1820–1872), deutscher Schriftsteller
 Einat Kalisch-Rotem (* 1970), israelische Architektin und Politikerin
 Enno Kalisch (* 1973), deutscher Schauspieler und Improvisationskünstler
 Isidor Kalisch (1816–1886), deutsch-amerikanischer Rabbiner
 Joachim Kalisch (1929–2020), deutscher Politiker (CDU)
 Joan Kalisch Kraber (1941–2013), amerikanische Geigerin
 Johannes Kalisch (1928–2002), deutscher Historiker
 Lena Kalisch (* 1989), deutsch-israelische Schauspielerin
 Ludwig Kalisch (1814–1882), deutscher Schriftsteller
 Marcus Kalisch (1828–1885), deutsch-britischer jüdischer Gelehrter
 Paul Kalisch (1855–1946), deutscher Opernsänger
 Peter Kalisch (1921–1992), deutscher Schauspieler
 Sven Kalisch (* 1966), deutscher Jurist und ehemaliger islamischer Theologe
 Viktor Kalisch (1902–1976), österreichischer Kanute
 Werner Kalisch (1912–1999), deutscher Jurist

Siehe auch:
 Kalisz (Begriffsklärung)
 Kalischer
 Revue von Kalisch, großes russisch-preußisches Militärmanöver 1835 in Kalisch